Gaïg est une série de dix romans fantasy racontant les aventures de Gaïg  et écrite par Dynah Psyché.

Résumé 
Le début de l'histoire se déroule au pays de N'Dé, dans un petit village au bord de la mer d'Okan. Gaïg est une jeune fille élevée par Garin et Jéhanne, le couple qui l'a recueillie bébé. Mais ses parents adoptifs la maltraitent, et c'est à elle qu'incombe les corvées de ses  : Ermeline, Colin, Féodor et Victoric. Et les autres enfants du village ne sont pas en reste pour lancer des pierres à la jeune héroïne qu'ils trouvent . En effet, Gaïg, outre son apparence physique étrange, est capable de rester un temps considérable  la tête sous l'eau. Sa seule amie reste la naine Nihassah, au surnom de Zoclette, que Gaïg, après la chute de la caverne de son amie, devra sauver en demandant de l'aide au peuple des nains, tournant ainsi le dos au peuple des humains pour rencontrer des créatures fantastiques et mythiques et revenir à ses véritables origines.

L'histoire est basée sur une prophétie des nains, qui dit que la fille de l'eau et de la terre réunira le peuple des nains et celui des sirènes. Gaïg est reconnue, durant toute la série, comme étant la personne de la prophétie, mais c'est un détail qu'elle n'apprendra qu'après avoir accompli son destin.

Livres 
  La Prophétie des Nains, parution en . 
 La Forêt de Nsaï, parution en . 
 L’Appel de la Mer, parution en . 
 L'Île des Disparus, parution en . 
 La Lignée Sacrée, parution en . 
 Les Bandits des Mers, parution en . 
 La Vague d'Argent, parution en . 
 L'Archipel de Faïmano, parution en . 
 Le Jardin d'Afo, parution en . 
 La Matriarche, parution en .

Références

Liens externes 
 Livres Gaïg sur le site des Éditions Michel Quintin
 Site de la série Gaïg

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Cycle de fantasy canadien
Homme-poisson ou sirène de fiction